Sharp Peak ist der Name folgender Berge in Antarktika:

 Sharp Peak (Grahamland), Antarktische Halbinsel
 Sharp Peak (Livingston-Insel), Südliche Shetlandinseln

Siehe auch:
 Mount Sharp
 Sharp-Gletscher, Grahamland, Antarktika